Baltic Cup 1928 – turniej towarzyski Baltic Cup rozegrano po raz pierwszy w 1928, odbył się on w dniach 25 - 27 lipca 1928 roku w stolicy Estonii Tallinnie. W turnieju tradycyjnie wzięły udział trzy zespoły: Estonii, Litwy i Łotwy.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Baltic Cup 1928 została Łotwa.

1928 w Europie
1928 w piłce nożnej
Baltic Cup